Шурала́ — топоним в Невьянском городском округе Свердловской области России.

 Шурала — старинное село.
 Шурала — посёлок.
 Шурала — железнодорожная станция Свердловской железной дороги в посёлке Шурала.